Hradce bezeichnet mehrere Ortschaften in Tschechien

 Hradce, Gemeinde im Okres České Budějovice
 Hradce, Ortsteil von Vysoký Chlumec, Okres Příbram
 Hradce, Ansiedlung  in der Gemeinde Lhenice, Okres Prachatice